Чемпіонат СРСР з футболу 1965 (клас «А», друга група) — чемпіонат СРСР з футболу серед команд другої групи класу «А». У турнірі брали участь 32 команди. Переможцем чемпіонату став клуб Арарат (Єреван).

Попередній етап

1 підгрупа

2 підгрупа

Фінальний етап

За 1 — 16 місця

За 17 — 32 місця

Посилання 

1965
СРСР